Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Novym Měscie na Moravě były ósmymi w sezonie 2019/2020 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozegrane zostały w dniach 5–8 marca 2020. Rywalizacja odbyła się w sprincie, sztafecie i biegu masowym.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Sztafeta kobiet

Sztafeta mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Bibliografia 
 

2020 w Czechach
Biathlon w Czechach
Puchar Świata w biathlonie 2019/2020